Э́сто-Садо́к — наименование нескольких объектов в России:

 Эсто-Садок — посёлок в Краснополянском поселковом округе Адлерского района города Сочи
 Эсто-Садок (станция) — станция Северо-Кавказской железной дороги РЖД